Le avventure di Tom Sawyer – romanzo per ragazzi dello scrittore statunitense Mark Twain pubblicato nel 1876
 Le avventure di Tom Sawyer – film del 1938 diretto da Norman Taurog
 Tom Story, successivamente rinominata Le avventure di Tom Sawyer - serie TV animata giapponese del 1980 
 Le avventure di Tom Sawyer – serie TV animata franco-canadese del 2019